

Персоналии 
 Мартышкин, Александр Георгиевич (род. 1943) — советский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года.
 Мартышкин, Сергей Петрович (1915—1953) — Герой Советского Союза, участник боёв на реке Халхин-Гол.

Фильм 
 Мартышкин труд — эксцентричная комедия Говарда Хоукса с Кэри Грантом, Джинджер Роджерс и Мэрилин Монро.

Фразеологизм  
 Мартышкин труд — выражение применяется как характеристика бесполезных усилий, напрасных стараний, ненужной или неэффективной и утомительной работы.

См. также 
 Мартышкино — топонимы.
 Мартышкино — платформа.
 Мартышкино — исторический район.
 Мартышкина цепочка — тип узла.
 Мартышкинский мемориал, также: Мемориал «Мартышкино».
 Мартышка